Preemraff kan syfta på:

Preemraff Göteborg – ett oljeraffinaderi som ligger på Hisingen i Göteborg
Preemraff Lysekil –  Sveriges största oljeraffinaderi